Montmorency kan syfta på följande platser:

Australien 

 Montmorency, Victoria, Victoria, Banyule,

Frankrike 

 Montmorency, Île-de-France, Département du Val-d’Oise,